Калонже ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 33,57 км². Население — 10 761 человек (на 2011 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны